Quadre o pintura, obra pictòrica
 Quadre teatral, cadascuna de les subdivisions d'un acte
 Quadre o frame, unitat mínima, en forma d'imatge estàtica, en què es pot descompondre una seqüència de vídeo 
 Quadre (bicicleta), part central d'una bicicleta que proporciona una base on se situen els components principals del vehicle 
 Quadre Nacional d'Atribució de Freqüències, instrument per assignar als diferents serveis de radiocomunicacions les diferents bandes de freqüència a Espanya
 Quadre d'oposició dels judicis, esquema mitjançant el qual s'estudien les relacions formals entre els diversos judicis aristotèlics
 Quadre sinòptic, eina que permet organitzar i interrelacionar idees i conceptes per mitjà de símbols i representacions gràfiques
 Quadre de comandament
 Quadre professional, és el conjunt de comandaments d'una empresa, administració pública, exèrcit o d'un partit polític.